Bundsen ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Bundsen (1768–1832), dänischer Architekt und Baumeister
 Jes Bundsen (1766–1829), Maler, Zeichner und Zeichenlehrer
 Johanna Bundsen (* 1991), schwedische Handballspielerin